Токівська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район

 Токівська сільська рада — колишня сільська рада Апостолівського району Дніпропетровської області, у серпні 2015 увійшла до складу Грушівської сільської громади